Baral kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans Otto Baral
 Hem Sagar Baral

Robotskapade auktorsförkortningar